Моргенбессер — еврейская (ашкеназская) фамилия, происходящая от немецких слов  («завтра») и  («лучше») и переводится как «завтра будет лучше».

Носители фамилии 
 Моргенбессер, Александр (; 1816—1893) — польский историк и поэт.
  — американский философ, профессор.

Примечания